Александр Кугушев:
 Кугушев, Александр Михайлович (1899—1979) — советский учёный-радиотехник. 
 Кугушев, Александр Николаевич (1867—1951) — русский и советский учёный и инженер.